

Localidades

Sainte-Florence (Gironde)
Sainte-Florence (Vendeia)

Desambiguações de topônimos